Kasabian:

 Kasabian — британская рок-группа.
 Kasabian — дебютный альбом британской группы Kasabian.